Nejlepší nahrávači v play off v české  Extralize ledního hokeje.

Seznam 20 nejvíce asistencí (od sezóny 1993/1994 po současnost)

Play off 

Trofeje a ocenění České hokejové extraligy